Кондрашо́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Кондрашова, Алёна Александровна (род. 1997) — российская волейболистка.
 Кондрашова, Анастасия Петровна (род. 1991) — российская регбистка.
 Кондрашова, Анна Анатольевна (Леванди; род. 1965) — советская фигуристка, тренер.
 Кондрашова, Долорес Гургеновна (1936— 2023) — российский парикмахер.
 Кондрашова, Елизавета Николаевна (1836—1887) — русская писательница.
 Кондрашова, Зинаида Николаевна (1937—2014) — полный кавалер ордена Трудовой Славы, бригадир отделочников строителей.
 Кондрашова, Наталья Михайловна (род. 1956) — украинский государственный деятель.
 Кондрашова, Яна Васильевна (род. 1992) — российская тяжелоатлетка.